Украинская социал-демократическая рабочая партия (, УСДРП) — украинская марксистская политическая партия, созданная в 1905 году.

История 
УСДРП появилась в результате расколов в Революционной украинской партии (РУП). После раскола РУП появились также Украинская народная партия (1902) (УНП) под руководством Михновского, «Спилка», Украинская радикальная партия (1904) (УРП) во главе с Гринченко, Дорошенко и Ефремовым, а также Украинская демократическая партия (УДП) с Лотоцким, Чеховским и Чикаленко (вскоре объединилась с УРП).

  
В самом начале УСДРП, сформированная из остатков РУП, насчитывала около 3000 человек. Лидерами партии стали Антонович, Винниченко, Б. Н. Мартос, Петлюра, Порш, В. М. Чеховский, Л. И. Юркевич. Программа партии предусматривала:
 Демократизацию общественного строя,
 Автономию Украины,
 Конфискацию крупной земельной собственности и др.

Сразу же после событий Февраля 1917 года руководители УСДРП стали активно разворачивать свою деятельность. Особенно важные роли достались Петлюре и Винниченко, ставшими вместе с Грушевским руководителями Центральной Рады, которая вскоре провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР). В 1918-1920 годах члены УСДРП (Владимир Чеховский, Борис Мартос, Исаак Мазепа) возглавляли Совет народных министров УНР.

На IV съезде (10-12 января 1919) УСДРП раскололась на две фракции: правое большинство и левое меньшинство — «независимых». Большинство съезда, которое возглавляли Н. Порш, В. Винниченко, С. Петлюра, И. Мазепа, отстаивало идею «трудовой демократии», высказалось за постепенную социализацию главных отраслей хозяйства и поддержку Директории УНР.

«Независимые» с подозрением относилась к централизаторской политике российских большевиков на Украине, но признавали необходимыми организацию Советской власти в УНР, установление «диктатуры пролетариата» и мир с Советской Россией. Левое крыло УСДРП отделилось, образовало Украинскую социал-демократическую рабочую партию (независимых) и впоследствии участвовало в создании национал-коммунистических партий УКП и УКП(б).

После поражения войск УНР и установления на территории Украины власти Украинской советской социалистической республики, деятельность УСДРП фактически прекратилась. В эмиграции действовали мелкие ячейки партии — в Варшаве, Париже, Берлине; ЦК УСДРП находился в Праге. В 1938 году все заграничные организации были распущены.

В 1950 году остатки партии объединилась с другими украинскими партиями, сформировав таким образом Украинскую Социалистическую партию.

Литература 
 История: учебное пособие для поступающих в вузы в 1994 г. Часть I. История Украины — Харьков, НКУПЦ «Интеллект-ЭКО» ХГУ, 1994 г.
 Історія України: Бойко О. Д. — Київ, 2001 р.

Политические партии Российской империи
Политические партии Украины конца XIX — начала XX века
Социал-демократические партии